

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 2 podstawowe
 Janin – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Sicienko
 Janin – część wsi Dzierzązna Szlachecka w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Zadzim
 Janin – przysiółek wsi Cierpigórz w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Przasnysz
 Janin – część wsi Bojmie w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Kotuń
 Janin –  kolonia wsi Saniki w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Tykocin
 Janin – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Starogard Gdański

Inne 
 Janin (Białoruś)